12 se poate referi la:

 anul 12
 anul 12 î.Hr.
 12 (număr), numărul natural aflat între 11 și 13